Miejscowości w USA:
 East Windsor – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford

Gminy w USA:
 East Windsor (ang. East Windsor Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 East Windsor (ang. East Windsor Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Mercer